Lastic ist der Name mehrerer französischer Gemeinden: 
 Lastic (Cantal) im Département Cantal
 Lastic (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Bourg-Lastic im Département Puy-de-Dôme

Lastic ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Lastic (1371–1454), Großmeister des Johanniterordens